Брентвуд может означать:
 Брентвуд (Англия) — город в Англии.
 Брентвуд (C-Train) — станция легкорельсового транспорта в Канаде.
 Брентвуд (Калифорния) — городок в США.
 Брентвуд (Теннесси) — город в округе Уильямсон, Теннесси, США.
  — город в штате Мэриленд.
  — город в штате Миссури.